Никола́й Худяко́в:
 Худяков, Николай Акимович (1890—1938) — советский военачальник, начдив.
 Худяков, Николай Александрович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Худяков, Николай Васильевич (1913—1996) — Герой Советского Союза, лётчик-истребитель.
 Худяков, Николай Николаевич (1866—1927) — советский микробиолог и физиолог растений.
 Худяков, Николай Сергеевич (1934—1998) — советский и российский баянист.